Oceania Handball Nations Cup 2008, var det tredje officielle oceaniske håndboldmesterskab for herrer. Det blev afholdt fra den 7.-10. april, 2008 i New Zealand. Alle kampene blev spillet i TSB Bank Arena. Fire hold deltog i turneringen , ,  og . Turneringen blev spillet i robin-systemet hvor anden og tredje runde, foregik i en kamp på den samme dag.  fik en pris for bedste sportsånd under turneringen. Turneringen fungerede også som kvalifikation til VM i håndbold 2009. Ny Kaledonien vandt egentligt retten til dette, da de vandt turneringen, men de er som fransk koloni ikke medlem af IHF og må derfor ikke deltage i VM. Pladsen ved VM gik derfor videre til Australien, der blev toer.

Arena

Gruppe

Kampe

Placeringer

Eksterne henvisninger 
 Turneringen hos todor66.com 

Håndbold i 2008
2008
Wellington
Håndbold i New Zealand